Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Barcellona Pozzo di Gotto  
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Calatabiano
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Castellammare di Stabia
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Crotone
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Foggia
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Furnari
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Messina
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Nicotera
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Pescocostanzo
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Reggio Calabria
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Roma
Chiesa di Gesù e Maria – chiesa di Venezia